Die BMW Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 28. April bis 4. Mai 2003 in München stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Valencia die Cam Open Comunidad Valenciana gespielt, welche genau wie die BMW Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Der Marokkaner Younes El Aynaoui gewann die letzte Austragung, trat aber dieses Jahr nicht erneut zum Turnier an. Der Schweizer Roger Federer nahm erstmals am Turnier teil und konnte es als Setzlistenerster überlegen gewinnen. Bei keinem Match musste er überhaupt erst in den Tie-Break gehen. Im Finale schlug er den Finnen Jarkko Nieminen. Es war der siebte Titel Federers.
Im Doppel siegte die tschechische Paarung aus Petr Luxa und Radek Štěpánek die letzten beiden Austragungen. Dieses Jahr schieden sie in der ersten Runde aus. Gemäß der Setzliste standen sich im Finale die beiden topgesetzten Paarungen gegenüber. Die Simbabwer Wayne Black und Kevin Ullyett schlugen schließlich Joshua Eagle und Jared Palmer und gewannen ihren zehnten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in München